Tesseract:

 Tesseract — свободная компьютерная программа для распознавания текстов, разрабатывавшаяся Hewlett-Packard.
 Tesseract — британский музыкальный коллектив, исполняющий прогрессивный метал.
 Tesseract — название четырехмерного гиперкуба.